Antonín Viktor Habsbursko-Lotrinský (: Anton Viktor Joseph Johann Raimund von Österreich; 31. srpna 1779, Florencie – 2. dubna 1835, Vídeň) byl rakouský arcivévoda, velmistr řádu německých rytířů a lombardsko-benátský vicekrál v letech 1816 až 1818.

Život 
Narodil se jako osmý syn toskánského velkovévody Petra Leopolda a pozdějšího císaře Leopolda II. a Marie Ludoviky Španělské. Jeho kmotrem byl sardinsko-piemonský král Viktor Amadeus III. Vyrůstal ve Florencii a roku 1790 se s rodiči přestěhoval do Vídně.

Jako plukovník byl majitelem od roku 1804 c. k. pěší pluk č. 4 a stal se c. k. nejvyšším zbrojířem. Byl protektorem c. k. Státního ústavu slepců. Zajímal se o botaniku a také o ostatní přírodní vědy. Jeho zahrady byly známé po celém světě. Od roku 1812 byl královským komisařem v uherském zemském sněmu a roku 1816 byl zvolen vicekrálem lombardsko-benátského království. Tento úřad byl pouze reprezentativní a Antonín Viktor jej nikdy nepřevzal. Roku 1818 se stal vicekrálem arcivévodův bratr Rainer Josef.

Velmistrem řádu německých rytířů 
Roku 1801 byl zvolen knížetem-biskupem v Münsteru a kolínským kurfiřtem. Tyto funkce nikdy nepřevzal a roku 1802 se dokonce Rakousko muselo těchto funkcí zříci. V roce 1803 byl pasován na rytíře Řádu německých rytířů a po rezignaci svého bratra Karla Ludvíka roku 1804 se stal jeho velmistrem. Svou funkci rytíře poctivě vykonával až do své smrti v roce 1835. V letech 1834–1840 proběhla reorganizace Řádu, kterou ve spolupráci s kancléřem Metternichem zařídil u svého bratra, císaře Františka I.

Zemřel roku 1835 ve Vídni a pohřben byl v tamní kapucínské kryptě. Novým velmistrem řádu se stal jeho bratranec Maxmilián Josef, syn arcivévody Ferdinanda Karla.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Antonín Viktor
Antonín Viktor
Antonín Viktor
Antonín Viktor
Místodržitelé
Velmistři řádu německých rytířů
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Italští římští katolíci
Narození v roce 1779
Narození 31. srpna
Narození ve Florencii
Úmrtí v roce 1835
Úmrtí 2. dubna
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Muži